Бернард Беккет () (родился в 1967 году) — новозеландский прозаик, пишущий произведения для подростков. В настоящее время работает учителем в средней школе Хатт-Вэлли () в городе Ловер Хатт (), Веллингтон.

Библиография 
 Lester (роман, 1999) ISBN 978-1-877135-21-7
 Red Cliff (роман, 2000) ISBN 978-1-877135-42-2
 Jolt (роман, 2002) ISBN 978-1-877135-50-7
 No Alarms (роман, 2002) ISBN 978-1-877135-75-0
 3 Plays: Puck, Plan 10 From Outer Space, The End Of The World As We Know It 2003
 Home Boys (роман, 2003) ISBN 978-1-877135-88-0
 Malcolm and Juliet (роман, 2004) ISBN 978-1-877135-94-1 2004
 Deep Fried — with Clare Knighton (novel, 2005) ISBN 978-1-877361-11-1
 Генезис-2075 () (роман, 2006) ISBN 978-1-877361-52-4
 Falling for Science (2007) ISBN 978-1-877361-72-2
 Limbo (film, 2008)
 Loaded (film, 2009)

На русском языке издательством АСТ издан роман «Генезис-2075» в 2009 году.

Премии и награды 
 2005: Esther Glen Award at the LIANZA Children’s Book Awards за роман «Malcolm and Juliet»
 2005: Победитель New Zealand Post Book Awards for Children and Young Adults в категории книг для подростков за роман «Malcolm and Juliet»
 2007: Победитель New Zealand Post Book Awards for Children and Young Adults в категории книг для подростков за роман «Генезис-2075»

Примечания

Ссылки 
 
 Longacre press pages on Beckett
 NZ Book Council biography
 Audio: In conversation on BBC World Service discussion programme ''The Forum

Писатели-фантасты Новой Зеландии